Рошсо́в () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Шомерак. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07194.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 125 км южнее Лиона, в 7 км к югу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 392 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 251 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 191 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 191 активных работали 179 человек (89 мужчин и 90 женщин), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 60 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш